Большой Борок — название населённых пунктов:

Россия 
 Большой Борок — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Большой Борок — село в Кувшиновском районе Тверской области.